Le terme Esprit libre peut désigner :
 Le Libre-Esprit, un courant de pensée du .
 Esprit libre, un film d’Andy Cadiff sorti en 2004.